Schweinacher ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Schweinacher (* um 1725; † 1793), österreichisch-deutscher Orgelbauer 
 Joseph Schweinacher (1766–1851), deutscher Orgelbauer